Salanga je český rodový název pro několik druhů rorýsovitých ptáků:
 Aerodramus
 Aerodramus fuciphagus – salangana ostrovní 
 Collocalia
 Hydrochous